Psámético puede referirse a los siguientes personajes:

 Psamético, el último tirano de Corinto.
 Psamético I, faraón de Egipto, sucesor de Necao I.
 Psamético II, faraón de Egipto, sucesor de Necao II.
 Psamético III, faraón de Egipto, sucesor de Ahmose II.